Казимирский, Кшиштоф (? — 1618) — епископ киевский, князь; посол от Лжедимитрия II к казакам и полякам в Тушино.
 Казимирский, Яков Дмитриевич (1800—1860) — генерал-майор, начальник Сибирского жандармского округа.
 Казимирский Альбер (1808—1887) —— французский востоковед и переводчик польского происхождения.